La dénomination « Temple de l'Amour » peut faire référence à plusieurs édifices :

 le Temple de l'Amour, fabrique située dans le Domaine de Versailles ;
 le Temple de l'Amour, fabrique de jardin à Neuilly-sur-Seine ;
 le Temple de l'amour, pavillon situé à Creil.